Le sang noir steht für:

 Le sang noir (Roman), Roman von Louis Guilloux (1935)
 Le sang noir (Film), französischer Fernsehfilm von Peter Kassovitz (2007) 
 Le sang noir (Oper), Oper von François Fayt (2014)